Антоний Войцеховский (польск. Antoni Wojciechowski, 6 июня 1905 — 19 января 1938, Познань) — польский шахматист, мастер.

Многократный чемпион Познани.

В 1930-е гг. играл на высоком уровне, неоднократно одерживал победы над шахматистами мирового класса: Пшепюркой, Шпильманом, Найдорфом.

Лучшей партией Войцеховского считается его победа над Тылковским на чемпионате Познани в 1931 году.

Часто болел и жил в крайней бедности. Зимой 1937 — 1938 гг. сильно простудился и умер от пневмонии.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Польши
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся 6 июня
Родившиеся в 1905 году
Умершие 19 января
Умершие в 1938 году
Умершие в Познани